Берое е античното тракийско име на град Стара Загора.

Берое също може да се отнася за:
 Берое, български футболен клуб
 Берое, стадион в Стара Загора, България
 Берое, спортен комплекс в Стара Загора
 Берое, хълм на остров Ливингстън, Западна Антарктида
 Берое, завод в Стара Загора
 Берое, площад в Стара Загора
 Берое, хотел в Стара Загора